Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1973 was de 15e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. 14 landen namen deel aan dit toernooi dat van 14 tot en met 27 april 1973 in Iran werd gespeeld. Iran werd winnaar van het toernooi, in de finale werd het 2–0 tegen Japan. Zuid-Korea werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in Iran
Voetbal in 1973
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Iran